Каммин () — немецкий топоним славянского происхождения (kamenь → Kamien → Cammin, Camyn и Camin). Каммин и Камин являются однокоренными топонимами одинакового происхождения, обусловленного различиями говора.

 Каммин — немецкое название города Камень-Поморский в Польше.
 Епископство Каммин 
  — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Каммин (Нойбранденбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Каммин (Росток) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Примечания